Колуин-Бей:

 Колуин-Бей — город в Уэльсе.
 «Колуин-Бей» — футбольный клуб.